Клементьевский сельский округ

Владимирская область 

Клементьевский сельский округ Суздальского района

Московская область 

Клементьевский сельский округ Можайского района (1994—2006)

Ярославская область 

Клементьевский сельский округ Угличского района